Самбо — вид спортивного єдиноборства.
 Самбо — нащадки від змішаних шлюбів індіанців та  негрів.
 Самбо — гора в гірському масиві Кордильєра-де-Вільканота, висотою близько 5 200 метрів (17 060 ft) в Андах Перу.
 Самбо — форма шлюбу в Швеції, що реєструється лише у податковій інспекції як спільне проживання.